Bellem steht für:
 Bellem, eine Teilgemeinde von Aalter
 mundsprachl. für die Gemeinde Bellheim
 Stephan R. Bellem (* 1981), deutscher Fantasy-Autor

Siehe auch:
 Belem